Ольга Ивановна Гаджиева (14 января 1938) — передовик советской нефтеперерабатывающей промышленности, 	аппаратчица Ефремовского завода синтетического каучука имени С. В. Лебедева Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, Тульская область, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1986).

Биография 
Родилась в 1938 году в городе Ефремов тульской области в русской семье. 

Трудовую деятельность начала в 1957 году, устроившись на работу разнорабочей ремонтно-строительного цеха Ефремовского завода синтетического каучука. В ноябре 1960 года стала работать сливщицей спирта цеха сырья и приготовления шихты. В апреле 1964 года перешла на должность аппаратчицы экстрагирования цеха концентрации дивинила. В 1965 году завершила обучение в Ефремовском химико-технологическом техникуме. С 1969 года член КПСС.  

В феврале 1975 года стала трудиться аппаратчицей перегонки цеха азеотропной осушки и ректификации дивинила.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1975 года была награждена орденом Трудовой Славы III степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1981 года была награждена орденом Трудовой Славы II степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1986 года за высокие производственные показатели и большие достижения в труде Ольга Ивановна Гаджиева была награждена орденом Трудовой Славы I степени. Стала полным кавалером Ордена Трудовой Славы.
  
С 1975 была членом Ефремовского горкома КПСС. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Проживает в городе Ефремов Тульской области.

Награды и звания 
 Орден Трудовой Славы I степени (03.06.1986);
 Орден Трудовой Славы II степени (06.04.1981);
 Орден Трудовой Славы III степени (24.04.1975);
 Серебряная медаль "За особый вклад в развитие Тульской области" (2013);
 медали.

Примечания

Ссылки 
  

Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Члены Ефремовского горкома КПСС